«Трёхгорка» — футбольный клуб из Москвы, основанный в 1922 году. Изначально назывался «Спортячейка имени Подвойского при фабрике Трёхгорной мануфактуры» (Ячейка физкультуры Пролеткульта при Трехгорной Мануфактуре). Спортивная ячейка имени товарища Подвойского при фабрике Трехгорной мануфактуры была организована в июле 1922 года . Располагалась в Краснопресненском районе. Клуб существовал при «Трёхгорной мануфактуре», располагался по соседству с «Красной Пресней». Играл на стадионе, который часто менял названия: МКС (1922—1923), «Красная Пресня» (1923—1926), стадион «Трёхгорной мануфактуры» (1926—1937), «Красное знамя» (1937—1958), «Труд» (1958—1971). С 1971 года стадиона не существует. Данный стадион делили с «Красной Пресней» до 1926 года. Клубные цвета: красно-белые.

Названия 
 1922—1936 год — «Трёхгорка» («Клуб им. III интернационала Краснопресненской Трёхгорной мануфактуры профессионального союза текстильщиков»)
С 1937 года носит название «Красное знамя».

Достижения 
 Чемпионат Москвы
  Чемпион (2): 1927 (в), 1929 (о)
  Вице-чемпион (1): 1928
  Бронзовый призёр (1): 1927 (о)

Известные футболисты 

 Анатолий Акимов
 Иван Артемьев
 Сергей Артемьев
 Борис Афанасьев
 Сергей Бухтеев
 Николай Глазов
 Тарас Григорьев
 Виктор Дубинин
 Евгений Елисеев
 Александр Михайлов
 Николай Михеев
 Александр Мышляев
 Григорий Пинаичев
 Николай Поставнин
 Константин Рева
 Александр Рёмин
 Михаил Рущинский
 Фёдор Селин
 Василий Смирнов
 Михаил Сушков
 Алексей Шапошников
 Константин Щегоцкий

Примечания 

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Москвы